Ю́рий Я́ковлев:
 Яковлев, Юрий Алексеевич (род. 1940) — заслуженный тренер РФ (лыжные гонки).
 Яковлев, Юрий Васильевич (1928—2013) — советский и российский актёр.
 Яковлев, Юрий Владимирович (род. 1952) — генерал армии.
  (1888—1938) — болгарский актёр, режиссёр.
 Яковлев, Юрий Михайлович (род. 1935) — советский и российский учёный-физик, доктор наук, профессор.
 
 Яковлев, Юрий Павлович (род. 1981) — Герой Российской Федерации.
 Яковлев, Юрий Сергеевич (1920—1982) — учёный, вице-адмирал.
 Яковлев, Юрий Яковлевич (настоящая фамилия: Ховкин; 1922—1995) — советский писатель и сценарист. Примечания